WLK steht für:
 Weichenlaufkette
 Bahnhof Löcknitz (DS100-Code)
 Selawik Airport (IATA-Code), Flugplatz von Selawik (Alaska), Alaska

Wlk ist der Familienname folgender Personen:
 Jelena Wlk (* 1993), deutsche Volleyballspielerin

wlk steht für:
 Wailaki (ISO-639-3-Code), athapaskische Sprache der Round Valley Indian Reservation in Mendocino County, Kalifornien

Abkürzung